Madian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Madian (köping i Kina), Anhui, 
 Madian (köpinghuvudort i Kina), 

Robotskapade Kinaförgreningar